Георги Паспалев може да се отнася за:

 Георги Паспалев (1895 – 1967) – български зоолог
 Георги Паспалев (р. 1944) – български политик